Formule 3 v roce 2019 je první sezónou závodní série Formule 3. Šampionát je nový coby mistrovství světa vznikl spojení Evropské F3 a GP3 Series.

Kalendář

Složení týmů

Výsledky

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Poznámky

Externí odkazy 
 

Formule 3
Motoristické sporty v roce 2019